Le Cantal, massif montagneux du centre-ouest du Massif central.
 Le cantal, fromage français à base de lait de vache.
 Le Cantal, département français de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

 Cantal, cheval de couleur gris truité que montait Napoléon Bonaparte à la bataille d'Austerlitz.